Бродовский сельсовет

Белоруссия

Минская область 
 Бродовский сельсовет Борисовского района (упразднён в 2009 году)

Российская Федерация

Воронежская область 
 Бродовский сельсовет Аннинского района (упразднён в 2006 году с преобразованием в Бродовское сельское поселение)

Свердловская область 
Упразднены в 2017 году.

 Бродовский сельсовет Каменского района
 Бродовский сельсовет Пригородного района

Тверская область 
 Бродовский сельсовет Старицкого района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

В упразднённом регионе

Пермская область 
 Бродовский сельсовет Чернушинского района